El oro de Nápoles se puede referir a:
La colección de cuentos publicada en 1947 por el escritor italiano Giuseppe Marotta.
La película de 1954 basada en los cuentos y dirigida por Vittorio De Sica.